Ліпецький — прізвище.

Відомі носії 
 Ліпецький Леон Романович (1935—2016) — радянський та український державний та суспільний діяч.
 Ліпецький Євзебій Олександрович (1889—1970) — український художник.